Сосна чорна (Pinus nigra) — вид сосни.

Ботанічні пам'ятки природи 
 Сосна Чорна — біля села Оноківці Ужгородського району Закарпатської області.
 Сосна Чорна — біля села Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області.
 Сосна чорна коропецька № 1 — с. Діброва Монастириського району Тернопільської області.
 Сосна чорна коропецька № 2 — с. Діброва Монастириського району Тернопільської області.
 Великобережецька сосна чорна — біля села Хотівки Кременецького району Тернопільської області.